Калдо́бино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Пореченской волости.

География 
Расположена в 44 км к югу от райцентра Великие Луки и в 9 км к востоку от волостного центра Поречье.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 47 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Урицкой волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость [1]

Населённые пункты Великолукского района